Okręty US Navy o nazwie USS "Conecuh":
 Pierwszy USS "Conecuh" (AO-103) miał być zbiornikowcem, ale jego nabycie zostało anulowane. Jednostkę ukończono jako SS "Mission Los Angeles". Nabyta przez US Navy w 1948 jako zbiornikowiec typu Mission Buenaventura. Nosił nazwę USS "Mission Los Angeles" (AO-117)
 Drugi USS "Conecuh" (AO-110) był pierwodnie niemieckim zbiornikowcem "Dithmarschen". Zajęty pod koniec II wojny swiatowej. 

Conecuh